Arzl steht für:

 Arzl im Pitztal, Gemeinde im Bezirk Imst, Tirol
 Arzl (Innsbruck), Stadtteil von Innsbruck, Tirol